Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 4-es, továbbá 4A, 4B, 4N, 4R, illetve M4-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 4-es villamos (Budapest)
 4A villamos (Budapest)megszűnt
 4B villamos (Budapest)megszűnt

 4-es villamos (Debrecen)megszűnt 1975-ben

 4-es villamos (Miskolc)megszűnt 1976-ban

 4-es villamos (Szeged)
 4A villamos (Szeged)megszűnt

Belgium 

 4-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 4-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 4-es villamos (Szczecin)

Németország 

 M4 (Berlin)

Románia 

 4N villamos (Nagyvárad)
 4R villamos (Nagyvárad)